Miroslav Polak ist der Name folgender Personen:

 Miroslav Polak (Fußballspieler), österreichischer Fußballspieler
 Miroslav Polák